Příjmení Benedik, přechýleně Benediková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Bohdan Benedik (1954–2006) – slovenský fotbalista a rozhodčí, bratr Romana a Petra
 Jaroslav Benedik (* 1938) – slovenský fotbalista
 Peter Benedik (* 1947) – slovenský fotbalista, bratr Romana a Bohdana
 Roman Benedik (1945–2021) – slovenský fotbalový brankář, bratr Petra a Bohdana

Podobná příjmení
 Jan Benedikt (* 1929) – český fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení